Bhudż (dewanagari भुज, bhuj, kutti, nóż słoniowy) – rodzaj hinduskiego sztyletu z północnych Indii. Jednosieczny tasak, długość od 17 do 25 cm.

 

Sztylety